Kabinett Jahn bezeichnet folgende Landesregierungen Brandenburgs unter Rudolf Jahn:
Kabinett Jahn I: von 1949 bis 1950
Kabinett Jahn II: von 1950 bis 1952